Rap (muziekstijl)
Honderdste deel van een Zwitserse frank